El Molar (Madrid) – gmina w Hiszpanii, w  wspólnocie autonomicznej Madryt.
 El Molar (Katalonia) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Tarragona, w Katalonii.